Killeq bezeichnet:
 Killeq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Killeq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland